Música
Getaway Rock Festival
The Getaway (álbum) - de Red Hot Chili Peppers
"The Getaway", canção gravada por Hilary Duff

Cinema
Getaway (filme), com Ethan Hawke, Selena Gomez e Jon Voight
The Getaway (1941), filme com Robert Sterling e Donna Reed
The Getaway (1972), filme de Sam Peckinpah com Steve McQueen e Ali MacGraw
The Getaway (1994), filme com Alec Baldwin e Kim Basinger

Desambiguações de artes